Червоный Гай — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Гай — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Червоный Гай — до 2016 года название села Берёзовый Гай в Семёновском районе Черниговской области.